Youngstown (Ohio)
Youngstown (Pensilvânia)
Youngtown

Desambiguações de topônimos